Guane peut désigner :
 Guane, une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Pinar del Río.
 les Guanes, un ancien peuple amérindien